Eurovizija 1983. je bila 28. Eurovizija, koja je održana 23. travnja 1983. u Münchenu, Zapadna Njemačka. Voditeljica je bila Marlene Charell, koja je govorila na njemačkom, engleskom i francuskom jeziku. Corinne Hermes je pobjednica ove Eurovizije s pjesmom "Si la vie est cadeau". To je bila peta pobjeda Luksemburga u natjecanju, čime je izjednačen rekord Francuske iz 1977.

Rezultati

Izbori za pjesmu Eurovizije u Njemačkoj
München